Christiernsson ist der Name von

 Carl-Axel Christiernsson (1898–1969), schwedischer Hürdenläufer
 Henrik Christiernson (1845–1915), schwedischer Schriftsteller, Regisseur und Schauspieler
 Nils Christiernsson (1883–1940), schwedischer Journalist und Politiker
 Sie Christiernsson (1859–1923), schwedische Schauspielerin 
 Thor Christiernsson (1876–1941), schwedischer Schauspieler
 Ulf Christiernsson (1913–1994), schwedischer Militär
 Yngve Christiernsson (1893–1982), Entomologe